{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70701) - || 1999 UT34 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70702) - || 1999 UQ36 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70703) - || 1999 UO38 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70704) - || 1999 UG39 || 30 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70705) - || 1999 UK40 || 16 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70706) - || 1999 UM41 || 18 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70707) - || 1999 UC42 || 20 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70708) - || 1999 UR43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70709) - || 1999 UB44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70710) Chuckfellows || 1999 UE44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70711) Arlinbartels || 1999 UU44 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70712) Danieljoanna || 1999 UW45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70713) Sethmacfarlane || 1999 UL46 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70714) Rizk || 1999 UX47 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70715) Allancheuvront || 1999 UP49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70716) Mehall || 1999 UF50 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70717) - || 1999 UB51 || 31 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70718) HEAF || 1999 UY51 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70719) - || 1999 UB52 || 31 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70720) Davidskillman || 1999 UB53 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70721) - || 1999 VD || 1 november 1999 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| (70722) - || 1999 VY || 1 november 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (70723) - || 1999 VK1 || 3 november 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., P. M. Motl
|-
| (70724) - || 1999 VS1 || 4 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70725) - || 1999 VH2 || 5 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70726) - || 1999 VS2 || 1 november 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (70727) - || 1999 VX3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70728) Gal-Edd || 1999 VA4 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70729) - || 1999 VU4 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70730) - || 1999 VN5 || 6 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70731) - || 1999 VA6 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70732) - || 1999 VG6 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70733) - || 1999 VV6 || 8 november 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| (70734) - || 1999 VS8 || 8 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70735) - || 1999 VZ8 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70736) - || 1999 VM10 || 9 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70737) Stenflo || 1999 VA11 || 8 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (70738) - || 1999 VF11 || 8 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70739) - || 1999 VN17 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70740) - || 1999 VG18 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70741) - || 1999 VO18 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70742) - || 1999 VF19 || 8 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70743) - || 1999 VG19 || 9 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70744) Maffucci || 1999 VW20 || 9 november 1999 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| (70745) Aleserpieri || 1999 VZ20 || 9 november 1999 || Pianoro || V. Goretti
|-
| (70746) - || 1999 VQ22 || 13 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70747) - || 1999 VT22 || 13 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70748) - || 1999 VV22 || 13 november 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (70749) - || 1999 VS23 || 14 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70750) - || 1999 VJ24 || 15 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70751) - || 1999 VZ24 || 13 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70752) - || 1999 VB25 || 13 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (70753) - || 1999 VL26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70754) - || 1999 VO26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70755) - || 1999 VB27 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70756) - || 1999 VV28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70757) - || 1999 VL29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70758) - || 1999 VB30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70759) - || 1999 VP30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70760) - || 1999 VJ31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70761) - || 1999 VP32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70762) - || 1999 VZ32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70763) - || 1999 VA33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70764) - || 1999 VH33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70765) - || 1999 VK33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70766) - || 1999 VO33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70767) - || 1999 VP33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70768) - || 1999 VS35 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70769) - || 1999 VL36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70770) - || 1999 VN36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70771) - || 1999 VA37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70772) - || 1999 VD37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70773) - || 1999 VK37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70774) - || 1999 VS37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70775) - || 1999 VO38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70776) - || 1999 VH39 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70777) - || 1999 VG40 || 15 november 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (70778) - || 1999 VH40 || 5 november 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (70779) - || 1999 VT41 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70780) - || 1999 VD43 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70781) Donnelly || 1999 VR43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70782) Vinceelliott || 1999 VS43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70783) Kenwilliams || 1999 VK44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70784) - || 1999 VO45 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70785) - || 1999 VW46 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70786) - || 1999 VY46 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70787) - || 1999 VE47 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70788) - || 1999 VQ47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70789) - || 1999 VF49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70790) - || 1999 VS49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70791) - || 1999 VX49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70792) - || 1999 VK50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70793) - || 1999 VW50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70794) - || 1999 VX51 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70795) - || 1999 VF53 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70796) - || 1999 VZ53 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70797) - || 1999 VF54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70798) - || 1999 VJ54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70799) - || 1999 VY55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70800) - || 1999 VE56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten